Monz ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Monz (* 1989), deutsche Handballspielerin
 Emil Monz (vor 1900–1921), deutscher Pilot
 Heinz Monz (1929–2012), deutscher Jurist und Historiker

Siehe auch:
 Monts